Le Faou [] () ist eine Gemeinde im Westen Frankreichs im Département Finistère in der Region Bretagne. Sie hat  Einwohner (Stand ) und war als eines der Plus beaux villages de France (Schönste Dörfer Frankreichs) klassifiziert.

Geografie 
Le Faou liegt am gleichnamigen Fluss circa 25 Kilometer südöstlich von Brest vor der Halbinsel Crozon an der Rade de Brest, einer tief ins Land ragenden Bucht des Atlantiks.

Bevölkerungsentwicklung

Sehenswürdigkeiten 
 Altstadt mit schiefergedeckten Granithäusern aus dem 16. Jahrhundert
 Kirche St. Sauveur aus dem 16. Jahrhundert
 Wallfahrtskirche Notre-Dame-de-Rumengol aus dem 17. Jahrhundert
Siehe auch: Liste der Monuments historiques in Le Faou

Literatur 
 Le Patrimoine des Communes du Finistère. Flohic Editions, Band 1, Paris 1998, ISBN 2-84234-039-6, S. 435–442.

Weblinks 

 Offizielle Seite der Gemeinde

Einzelnachweise 

Ort in der Bretagne
Ersterwähnung 550
 
Stadt in Frankreich